|-
| 27301 Joeingalls ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27302 Jeankobis ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27303 Leitner ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27304 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27305 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27306 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27307 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27308 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27309 Serenamccalla ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27310 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27311 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27312 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27313 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27314 Janemcdonald ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27315 - || 2000 BC || 16 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 27316 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27317 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27318 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27319 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27320 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27321 - ||  || 4 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27322 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27323 Julianewman ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27324 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27325 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27326 Jimobrien ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27327 Lindaplante ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27328 Pohlonski ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27329 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27330 Markporter ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27331 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27332 Happritchard ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27333 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27334 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27335 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27336 Mikequinn ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27337 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27338 Malaraghavan ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27339 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27340 - ||  || 12 februarie 2000 || Oaxaca || 
|-
| 27341 Fabiomuzzi ||  || 10 februarie 2000 ||  || 
|-
| 27342 Joescanio ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27343 Deannashea ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27344 Vesevlada ||  || 26 februarie 2000 ||  || 
|-
| 27345 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27346 - ||  || 27 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27347 - ||  || 25 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27348 - ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27349 - ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27350 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27351 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27352 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27353 Chrisspenner ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27354 Stiklaitis ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27355 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27356 Mattstrom ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27357 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27358 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27359 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27360 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27361 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27362 - || 2000 EO || 2 martie 2000 ||  || 
|-
| 27363 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27364 - ||  || 3 martie 2000 ||  || , 
|-
| 27365 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27366 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27367 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27368 Raytesar ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27369 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27370 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27371 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27372 Ujifusa ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27373 Davidvernon ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27374 Yim ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27375 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27376 - ||  || 7 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 27377 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27378 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27379 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27380 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27381 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27382 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27383 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27384 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27385 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27386 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27387 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27388 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27389 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27390 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27391 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27392 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27393 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27394 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27395 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27396 Shuji ||  || 13 martie 2000 ||  || 
|-
| 27397 - ||  || 14 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27398 - ||  || 15 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27399 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27400 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-